Brenda Joyce kan syfta på:
 Brenda Joyce (skådespelerska), en amerikansk skådespelerska
 Brenda Joyce (författare), en amerikansk författare